Сезон 2011 — 3-й сезон для «Астаны-1964» в первой лиге, а также 48-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Первая лига 2011

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Первой лиге

Кубок Казахстана 2011 

В результате жеребьевки, «Астане-1964» в соперники достался ФК Атырау.

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания 

2011
Астана-1964